Cucunubá kan syfta på:

Colombia 

 Cucunubá (kommun), Cundinamarca, 
 Cucunubá (ort), Cundinamarca,